Miejscowości w Polsce:
 Kąśna Dolna
 Kąśna Górna